Broekman ist der Familienname folgender Personen:
 Adrianus Broekman (1724–1800), niederländischer alt-katholischer Bischof
 Cornelis Broekman (1927–1992), niederländischer Eisschnellläufer
 Jan M. Broekman (* 1931) niederländischer Philosoph, Rechtswissenschaftler und Sozialwissenschaftler

Siehe auch:
 Brookman
 Bruckmann